Riverton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Riverton (West-Australië), een voorstad van Perth
Riverton (Zuid-Australië)
Riverton (Nieuw-Zeeland)
Riverton (Illinois)
Riverton (Iowa)
Riverton (Minnesota)
Riverton (Nebraska)
Riverton (New Jersey)
Riverton (Utah)
Riverton (Wyoming)